Storr ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Storr (* 1968), deutscher Politiker (NPD)
 Anthony Storr (1920–2001), englischer Psychiater, Psychoanalytiker und Schriftsteller
 Benedikt Storr (1751–1804), deutscher Politiker und Bürgermeister von Schwäbisch Gmünd 1801–1804  
 Catherine Storr (1913–2001), englische Kinderbuchautorin
 Francis Storr (1839–1919), britischer Klassischer Philologe, Übersetzer und Gymnasiallehrer
 Glen Milton Storr (1921–1990), australischer Zoologe
 Gottlob Christian Storr (1746–1805), deutscher Theologe 
 Gottlieb Conrad Christian Storr (1749–1821), deutscher Naturforscher
 Hermann Storr (* 1904–nach 1968), deutscher Tontechniker
 Jamie Storr (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Johann Christian Storr (1712–1773), deutscher Theologe
 Johann Philipp Storr (1665–1720), evangelischer Stadtpfarrer in Heilbronn (1695 bis 1720)
 Marcel Storr (1911–1976), französischer Maler
 Otto Storr (1907–1990), österreichischer Schauspieler und Operettensänger
 Peter Storr (1941–2009), deutscher Jurist und Sozialrechtsexperte
 Robert Storr (* 1949), US-amerikanischer Kunsthistoriker 
 Stefan Storr (* 1968), deutscher Jurist und Universitätsprofessor

Siehe auch:
 Old Man of Storr (Felsnadel auf Skye)